

Населені пункти та їхні частини
 Ольховець — село в гміні Жулкевка Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Вільхівці (Ольховець) — село в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ольховець — село в гміні Обша Білгорайського повіту Люблінського воєводства
 Вільховець (Ольховець) — село в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ольховець — село в гміні Дравсько-Поморське Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Ольховець — осада в гміні Чорна Бещадського повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Вільховець
 Вільхівці

Примітки